Steinegg steht für:

geographische Objekte:
 Steinegg (Neuhausen), Ortsteil von Neuhausen, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Steinegg (Gemeinde Altenburg), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Steinegg (Gemeinde Heiligenkreuz), Ortsteil der Gemeinde Heiligenkreuz am Waasen, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Steinegg, Dorf in Rüte, Kanton Appenzell Innerrhoden
 Steinegg (Karneid), Fraktion von Karneid, Südtirol

Bauten:
 Burg Steinegg (Bonndorf), Burgruine bei Bonndorf-Wittlekofen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Burg Steinegg (Karneid), Burgruine in der Gemeinde Karneid, Eisacktal, Südtirol
 Burg Steinegg (Ladis), abgegangenes Vorwerk von Burg Laudegg bei Ladis, Oberinntal, Tirol
 Burg Steinegg (Neuhausen), Burg in Neuhausen-Steinegg, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Burg Steinegg, Burgruine bei Schopfheim-Raitbach, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg, siehe Steineck (Südschwarzwald)
 Burg Steinegg, Burgruine bei Wehr, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg, siehe Burg Bärenfels (Wehr)
 Schloss Steinegg in Hüttwilen, Kanton Thurgau, Schweiz

Steinegg ist der Familienname folgender Personen:
 Julius von Gemmingen-Steinegg (1774–1842), deutscher Adliger, Schlossherr auf Steinegg
 Julius von Gemmingen-Steinegg (1838–1912) (1838–1912), deutscher Adliger, Sozialreformer und Publizist
 St. Clair von Gemmingen-Steinegg (1863–1951), deutsche Adlige, Schlossherrin auf Steinegg

Siehe auch:
 Steineg
 Steineck